Тыл — фро́нту:
 Тыл — фронту — советский пропагандистский лозунг периода Великой Отечественной войны.
 Тыл — фронту — монумент в городе Магнитогорске.